Haidelbach ist Teil geographischer Namen:

 Haidelbach (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs (zur Pegnitz) bei Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Oberhaidelbach, Dorf der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Unterhaidelbach, Dorf der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Heidelbach